Kleemann – produttore di macchine edili con sede a Göppingen in Germania

Persone 
 Adolf Kleemann – pittore tedesco
 Henry Martin Kleemann – aviatore statunitense
 Ulrich Kleemann – generale tedesco